Ehn steht für:
 Ehn (Fluss), Fluss im Elsass
 Ehnkanal, Kanal im Elsass
 Ehnbach, Bach im Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Ehn ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Ehn (* 1931), österreichische Gerechte unter den Völkern
 Billy Ehn (* 1946), schwedischer Ethnologe
 Christoffer Ehn (* 1996), schwedischer Eishockeyspieler
 Friedrich Ehn, (1941–2020) österreichische Motorjournalist
 Gustav Ehn, schwedischer Fußballspieler
 Karl Ehn (1884–1959), österreichischer Architekt
 Leonore Ehn (1888–1978), österreichische Schauspielerin
 Michael Ehn (* 1960), österreichischer Schachhistoriker

EHN steht für:
 East Horizon Airlines (ICAO-Code), ehemalige afghanische Fluggesellschaft